Вукадиновић је српско презиме. Може се односити на:
 Алек Вукадиновић
 Ђорђе Вукадиновић
 Љубомир Вукадиновић
 Миљан Вукадиновић
 Радован Вукадиновић